Onderdistrict in Indonesië
 Tumpang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tumpang (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Tumpang (Tumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java